Głęboki Kąt – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Głęboki Kąt – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim